Slovo Linux může označovat:

 Linux – svobodný počítačový systém založených na linuxovém jádře
 Linux (jádro) – jádro operačního systému
 Linux (planetka) – vesmírný objekt
 Linux (prací prášek) – švédský prášek na praní